Вальченко Анатолій Іванович — молодший сержант Збройних сил України, учасники російсько-української війни.
 Вальченко Василь Іванович — начальник наказної частини канцелярії Головного отамана, помічник начальника відділу Військового міністерства; старшина Армії УНР.